Die Ethias Trophy 2010 war die sechste Ausgabe des Tennisturniers in Mons. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010, sowie der Tretorn Series+, einer Turnierreihe bestehend aus den höchstdotierten Challenger-Turniere der Saison. Gespielt wurde vom 4. bis 10. Oktober 2010 in der Halle auf Hartplatz.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für den Einzelwettbewerb gab es eine Qualifikationsrunde mit 16 Spielern, durch die sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 106.500 Euro.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der ungesetzte Franzosen Adrian Mannarino, der im Finale den ebenfalls ungesetzten Belgier Steve Darcis in zwei Sätzen besiegte. Es war Mannarinos dritter Einzeltitel auf Challenger-Ebene seiner Karriere und der zweite der Saison.

Die Doppelkonkurrenz gewannen die an Position eins gesetzten Slowaken Filip Polášek und Igor Zelenay, die im Finale die belgischen Wildcard-Besitzer Ruben Bemelmans und Yannick Mertens im Match-Tie-Break bezwangen. Es war bereits Polášeks neunter Karrieretitel bei einer Doppelkonkurrenz der Challenger-Kategorie und der zweite in dieser Saison. Polášek gewann außerdem bereits zum zweiten Mal den Titel in Mons, den er das erste Mal 2007 an der Seite von Tomasz Bednarek erlangte. Für Zelenay war es der elfte Challengertitel im Doppel seiner Karriere und der einzige der Saison.

Im Vorfeld des Turniers musste der Belgier Xavier Malisse, der an Position eins gesetzt war, seine Teilnahme zurückziehen. Für ihn rückte der Franzose Marc Gicquel als Lucky Loser ins Hauptfeld und schaffte es bis ins Halbfinale, wo er an Steve Darcis scheiterte.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 49 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 38 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 40 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Mons